Сигна́л (от  — знак) — изменение физической величины, несущее информацию, кодированную определённым способом, либо синхронизированное (заранее оговоренное с получателем) отсутствие изменения физической величины. Одно из фундаментальных понятий кибернетики. В просторечии может употребляться как синоним слова сообщение. Термин «Сигнал» наиболее широко применяется в областях науки и техники, связанных с обработкой и передачей информации, в кибернетике, электронике, радиотехнике, технике связи и др.

Антонимами к слову сигнал, в зависимости от контекста, являются термины шум и помеха.

В информационных системах 
 Сигналы (UNIX)
 Обработка сигналов
 Аналоговый сигнал
 Цифровой сигнал
 Цифровой сигнальный процессор
 Широкополосные сигналы
 Пилот-сигнал

В биологии 
 Передача сигнала — процесс, при помощи которого клетка превращает один тип сигнала или стимула в другой.
  — направление в эволюционной биологии, исследующее .

В экономике 
  — передача информации в теории контрактов.

В лингвистике 
 Вербальный сигнал

В технике 
 Звуковой сигнал транспортных средств (клаксон)
 Сигнальный цвет
 Сигнальная разметка
 Сигнальные флаги
 Сигнал бедствия
 Сигналы (дайвинг)

Предприятия 
 «Сигнал» — предприятие химико-машиностроительного профиля в городе Челябинске.
 Приборный завод «Сигнал» — предприятие «Росатома» в городе Обнинске, производящее аппаратуру и оборудование для АЭС.
 «Сигнал» — приборостроительное объединение в городе Энгельсе.
 Научный центр «Сигнал» — предприятие в Москве, находящееся в подчинении Федеральной службы по техническому и экспортному контролю

В географии 
 Сигнал — село в Казатинском районе Винницкой области Украины.

В культуре 
 «Сигнал» — научно-фантастический фильм 2014 года режиссёра Уильяма Юбэнка.
 «Сигнал» — сатирический журнал Корнея Чуковского.
 «Сигнал» — полицейский драматический телесериал производства Южной Кореи 2016 года.

В спорте 
 Сигнал (футбольный клуб, Изобильный)
 Сигнал (футбольный клуб, Одесса)
 Сигнал (футбольный клуб, Челябинск)
 Сигнал (мини-футбольный клуб) (Обнинск)

Учреждения 
 Сигнал (журнал, 1940—1945) — немецкий журнал, издававшийся для военных в 1940—1945 гг.
 Сигнал (завод) — приборный завод в Обнинске.
 Сигнал (институт) — оборонный институт в Коврове.

См. также

Примечания 

Логика
Семиотика
Обработка сигналов